Solsona kan syfta på:

 Solsona (kommun i Spanien) – en spansk kommun i Lleidaprovinsen, i Katalonien
 Solsona, Filippinerna – en kommun i provinsen Norra Ilocos i Filippinerna